Trompo puede referirse a:

 Trompo, un tipo de peonza.
 El nombre común de la planta Nigella damascena.
 El nombre común de la planta Cistus ladanifer.